Maria Aragońska (1403-1445) – królowa Kastylii i Leónu
 Maria Aragońska (również Maria Hiszpańska, Maria Kastylijska) (1482-1417) – królowa Portugalii